Diphasia är ett släkte av nässeldjur som beskrevs av L. Agassiz 1862, non Fischer,1823. Diphasia ingår i familjen Sertulariidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Hydrozoer
Diphasia